Хоккейный клуб «Актобе» () — казахстанский хоккейный клуб из Актобе, который выступает в Pro Hokei Ligasy. Помимо взрослой команды имеет также и молодёжную команду.

История 
Хоккейный клуб «Актобе» образован в 2019 году. В сезоне 2019/20. клуб принял участие в чемпионате Казахстана (8-е место в регулярном сезоне), а с сезона 2020—2021 выступает в Pro Hokei Ligasy.

Достижения 
 'Финалист Кубка Казахстана(1):'' 2021

Статистика 

Хоккейные клубы Казахстана
Спортивные клубы Актобе